Avalon peut désigner :

Œuvres

Musique

Groupes 
 Avalon est un groupe de musique chrétienne contemporaine. Un de leurs albums s'appelle également Avalon.

Chansons, album 
 Avalon est une chanson populaire américaine écrite par Al Jolson, Buddy DeSylva et Vincent Rose, publiée en 1920.
 Avalon est le huitième et dernier album studio du groupe britannique Roxy Music, sorti en 1982, qui comprend une chanson également appelée Avalon.
 Avalon est une chanson du groupe musical islandais Sigur Rós compris dans leur album Ágætis byrjun (1999).
 Avalon est une chanson du groupe musical suisse Lovebugs faisant partie de leur album In every waking moment sorti en 2006.
 Avalon est une chanson du groupe suisse Lunatica faisant partie de leur album Fables & dreams sorti en 2004.
 Avalon est une chanson de la chanteuse bretonne Gwennyn faisant partie de l'album éponyme sorti en 2016.
 Avalon est une chanson Single (musique) du groupe musical Graceman sorti en 2018.

Cinéma 
 Avalon est un film de 1990 réalisé par Barry Levinson.
 Avalon est un film nippo-polonais de 2001 réalisé par Mamoru Oshii.
 Avalon est un film suédois de 2011 réalisé par Axel Petersén.

Autres 
 Avalon est un web comic écrit par Josh Phillips.
 Avalon est le nom d'un jeu vidéo édité par ZX Spectrum dans les années 1980.

Patronymes 

 Arthur Avalon, le pseudonyme de l'indianiste anglais John George Woodroffe (1865-1936) ;
 Charles-Yves Cousin d'Avallon (1767-1839), un écrivain français ;
 Frankie Avalon (né en 1940), un chanteur américain et un acteur populaire au cours des années 1950 et années 1960 ;
 James Avalon (né en 1952), un scénariste, producteur et réalisateur de films pornographiques américain.

Fiction 
 Avalon est le nom de la station spatiale de la série X-Men de Marvel Comics ;
 Avalon est une grotte située sous Glastonbury dans la série Stargate SG-1 ;
 l'île d’Avalon est, dans la littérature arthurienne, le lieu où est emmené le roi Arthur après sa dernière bataille à Camlann.

Toponyme

Localités

Australie 
 Avalon (Nouvelle-Galles du sud) (faubourg littoral du nord de Sydney) ;
 Avalon (Victoria) (situé entre Geelong et Melbourne) ;
 Aéroport d'Avalon, un aéroport situé dans cette même ville, il dessert la ville de Melbourne.

Canada 
 Avalon (Alberta) ;
 Avalon Park (Ontario) ;
 Avalon, quartier situé à Ottawa à l'extrémité nord est de la ville d'Orléans, en Ontario ;
 Avalon (Saskatchewan) ;
 la péninsule Avalon et l'isthme d'Avalon, Terre-Neuve ; elle a donné son nom à l'explosion évolutive de l'Ediacarien ;
 Avalon, circonscription électorale fédérale, Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Avalon (Californie) (située sur l'île Santa Catalina Island) ;
 Avalon, census-designated place située en Floride ;
 Avalon (Géorgie) ;
 Avalon (New Jersey) ;
 Avalon (Pennsylvanie).

France 
 Avalon, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui intégrée à Saint-Maximin, au-dessus de Pontcharra.
 dont la Tour d'Avalon
 Avallon (avec deux "l") est une commune du département de l'Yonne
 Avallon-sur-Vingeanne est le nom révolutionnaire de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne, département de la Côte-d'Or.
 Avallon est un hameau de la commune d'Arvert, département de la Charente-Maritime.

Nouvelle-Zélande 
 Avalon (Nouvelle-Zélande), située à Lower Hutt, est associée à l'industrie néo-zélandaise du film et de la télévision ;
 Avalon Park (Nouvelle-Zélande), également à Lower Hutt.

Autres 
 Avalon, une station du métro de Los Angeles

Géologie 
 Terrane d'Avalon, appelé Avalonia, microcontinent du Paléozoïque.

Technologie 
 Avalon était de nom de code de l'interface de programmation conçue par Microsoft prévu pour être inclus dans Windows Longhorn. Elle fut renommée Windows Presentation Foundation lorsque le système d'exploitation fut renommé Windows Vista.
 L'Avalon est un modèle d'automobile fabriqué par Toyota.
 Avalon (bus)
 Avalon Design est une compagnie américaine qui fabrique des appareils audio de qualité professionnelle

Divers 
 Avalon Hill était un éditeur de jeux de société, spécialisé dans les jeux de stratégie sur plateau, maintenant racheté par Hasbro.